Cerasus o Giresun, ciutat turca
 Cerasus, sinònim de Prunus, gènere compost per arbres i arbustos que pren el nom de la prunera